GIS: Geographic information system, Földrajzi információs rendszer
 GIŠ; sumer szó és írásjel neve